Samarski ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Andrejewitsch Samarski (1919–2008), russischer Mathematiker
 Michail Alexandrowitsch Samarski (* 1996), russischer Schriftsteller, Blogger und Öffentlichkeitsaktivist
 Wassili Jewgrafowitsch Samarski-Bychowez (1807–1870), russischer Bergbauingenieur, Namensgeber von Samarium